James Oliver Charles Tomkins (Basildon, 29 maart 1989) is een Engels voetballer die doorgaans als centrale verdediger speelt. Hij tekende in juli 2016 bij Crystal Palace, dat circa €11.750.000,- voor hem betaalde aan West Ham United. Tomkins maakte deel uit van het Brits olympisch voetbalelftal dat deelnam aan de Olympische Spelen in Londen.

Clubcarrière 
Tomkins stroomde in 2008 door vanuit de jeugd van West Ham United. Hiervoor maakte hij op 22 maart 2008 zijn debuut in het betaald voetbal, in een competitiewedstrijd tegen Everton. Afgezien van een huurperiode van vijf weken bij Derby County in 2008, speelde Tomkins vervolgens tot en met 2016 negen seizoenen voor West Ham. Acht daarvan waren in de Premier League, dat van 2011/12 in de Championship. De West Ham-supporters verkozen hem dat jaar tot de op een na beste speler van het seizoen, na Mark Noble. Het sportieve hoogtepunt was de zevende plaats in het seizoen 2015/16. Hij deed dat jaar met West Ham ook mee aan de voorronden van de UEFA Europa League, na plaatsing daarvoor via het Fair Playklassement.

Tomkins tekende in juli 2016 een contract tot medio 2021 bij Crystal Palace, de nummer vijftien van de Premier League in het voorgaande seizoen. Dat betaalde circa €11.750.000,- voor hem aan West Ham.

Clubstatistieken 

Engels voetballer
Brits olympisch deelnemer